Objaw Trousseau – objaw Trousseau w tężyczce
 Objaw Trousseau – objaw Trousseau w chorobach nowotworowych